Darnell Carlton (nascido em Memphis, Tennessee, 20 de agosto de 1974), mais conhecido pelo seu nome artístico Crunchy Black, é um rapper Hype man norte-americano. Ele é um dos membros de longa data do grupo de hip hop Three 6 Mafia desde a sua fundação em 1991.

Discografia

Álbuns de estúdio

Ligações externas
Crunchy Black no Twitter

Rappers dos Estados Unidos
Rappers afro-americanos
Naturais de Memphis (Tennessee)
Cantores dos Estados Unidos
Membros do Three 6 Mafia
Premiados com o Oscar de melhor canção original